Functies
 rector (school), hoofd of directeur van een school voor voortgezet of hoger onderwijs
 rector (geestelijke), rooms katholiek priester, bestuurder van een seminarie of een instelling
 rector (geestelijke), rooms katholiek priester, geestelijk verzorger van een nonnenklooster of een verzorgingshuis
 rector (politiek), titel voor staatshoofd in de Romeinse tijd
 het hoofd van een universiteit: rector magnificus
 rector is soms de benaming voor de voorzitter van een studentenvereniging

Rectrix of rectrice is de vrouwelijke vorm van rector.

Personen
 Rector, een familienaam, onder meer in Nederland
 James Rector, 1884-1949, een Amerikaanse atleet

Geografie
 Rector (Arkansas) is een plaats in de Amerikaanse staat Arkansas

Zie ook 
Rectoraat